En  :
 la gmina de Gierałtowice, dans le powiat de Gliwice, dans la voïvodie de Silésie ;
 Gierałtowice, chef-lieu de la gmina de Gierałtowice ;
 Gierałtowice, localité de la gmina de Reńska Wieś en voïvodie d'Opole.
 Gierałtowice, village de la voïvodie de Petite-Pologne.